Dik-dik (o Madoqua) – genere di antilope
 Dik Dik – gruppo musicale italiano
 I Dik Dik - album dei Dik Dik del 1967